Miejscowości w USA:
 Prospect Park – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Passaic
 Prospect Park – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Prospect Park w Nowym Jorku
w nim Prospect Park Zoo